Jerzy Strumiłło – polski szlachcic
 Jerzy Strumiłło – trener siatkarski

Zobacz też 
 Strumiłło